Karrikaburu ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Karrikaburu (* 2002), spanischer Fußballspieler
 Txomin Peillen Karrikaburu (auch Dominique Peillen; 1932–2022), französischer Biologe, Linguist, Schriftsteller, siehe Txomin Peillen